Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (1895-1972), dissenyador de moda basc.
 Cristóbal Balenciaga Museoa, museu a Getaria, dedicat al dissenyador anterior.

Vegeu també 
 Mikel Balenziaga Oruesagasti (n. 1988), futbolista basc.